Agdistis — род бабочек из семейства пальцекрылок, единственный в подсемействе Agdistinae.

Описание 
Крылья цельные, не расщеплены на лопасти.

Виды 

Некоторые виды:
 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
 Agdistis bennetii (Curtis, 1833)
 Agdistis betica Arenberger, 1978
 Agdistis bifurcatus Agenjo, 1952
 Agdistis bigoti Arenberger, 1976
 Agdistis cypriota Arenberger 1983
 Agdistis delicatulella Chrétien, 1917
 Agdistis espunae Arenberger, 1978
 Agdistis frankeniae (Zeller, 1847)
 Agdistis gittia Arenberger, 1988
 Agdistis glaseri Arenberger, 1978
 Agdistis hartigi Arenberger, 1973
 Agdistis heydeni (Zeller, 1852)
 Agdistis hulli Gielis 1998
 Agdistis hungarica Amsel, 1955
 Agdistis ingens Christoph, 1887
 Agdistis intermedia Caradja, 1920
 Agdistis manicata Staudinger, 1859
 Agdistis melitensis Amsel, 1954
 Agdistis meridionalis (Zeller, 1847)
 Agdistis morini Huemer 2001
 Agdistis neglecta Arenberger, 1976
 Agdistis nigra Amsel 1955
 Agdistis paralia (Zeller, 1847)
 Agdistis protai Arenberger, 1973
 Agdistis pseudocanariensis Arenberger, 1973
 Agdistis salsolae Walsingham 1908
 Agdistis satanas Millière, 1876
 Agdistis symmetrica Amsel, 1955
 Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi.

Примечания 

Пальцекрылки
Роды чешуекрылых